Eugenio de Austria (en alemán, Eugen von Österreich; Gross-Seelowitz, 21 de mayo de 1863-Merano, 30 de diciembre de 1954) fue un archiduque y militar austríaco.

Biografía 
Nacido en el castillo de Gross-Seelowitz, era el cuarto hijo varón del matrimonio formado por los archiduques Carlos Fernando e Isabel Francisca de Austria. El 30 de mayo de 1863 fue bautizado en la capilla del palacio, siendo sus padrinos los ex emperadores de Austria, Fernando y María Ana, que por aquel entonces residían en la cercana Praga. Sus padrinos estuvieron representados respectivamente por el archiduque Alberto y la condesa Schaffgotsch. Al recién nacido le fueron impuestos los nombres de Eugenio Fernando Pío Bernardo Félix María. 

Comenzó su formación militar, carrera propia de los archiduques de Austria, a la edad de 14 años. En 1882 ingresó en la Imperial y Real Academia Militar de Wiener Neustadt. 

En 1887, fue armado caballero de la Orden Teutónica y coadjutor del gran maestre de la Orden, su tío, el archiduque Guillermo Francisco de Austria. En 1894, tras la muerte de este, se convirtió en gran maestre de la orden. 

Tuvo un importante papel en el ejército austrohúngaro durante la Primera Guerra Mundial.

Tras la desaparición del Imperio austrohúngaro, pasó a residir en Suiza. En 1945, volvió a Austria, instalándose en Igls, cerca de Innsbruck.

Murió a la avanzada edad de 91 años en la ciudad italiana de Merano y está enterrado en la Catedral de Santiago (Innsbruck).

Títulos y órdenes

Títulos 

 Su Alteza Imperial y Real el archiduque Eugenio de Austria, príncipe real de Hungría y Bohemia.

Órdenes

13 de abril de 1878: Caballero de la Orden del Toisón de Oro.
 30 de marzo de 1911: Caballero gran cruz de la Orden de San Esteban de Hungría.
 15 de enero de 1917: Caballero gran cruz de la Orden Militar de María Teresa.
Orden Teutónica
1887: Caballero.
1894-1922: Gran maestre.

Extranjeras 

 Caballero gran cruz de la Orden de San José. ( Gran Ducado de Toscana)
 Caballero de la Orden de San Andrés. ()
 Caballero de la Orden del Águila Blanca. ( Reino de Polonia)
 Caballero de la Orden de San Alejandro Nevski. ()
 Caballero de primera clase de la Orden de Santa Ana. ()
 Caballero gran cruz de la Real Orden Victoriana. ()
 Caballero con cadena de la Orden del Águila Negra. ()
 Caballero gran cruz de la Orden de la Torre y de la Espada. ( Reino de Portugal)
Orden de Carlos III. ( Reino de España)
25 de junio de 1883: Caballero gran cruz.
18 de mayo de 1907: Caballero del collar.
Caballero gran cruz de la Orden Militar de Max Joseph. ()
Caballero de la Orden de los Serafines. ( Reino de Suecia)
Caballero gran cruz de la Orden de Leopoldo. ( Reino de Bélgica)
Caballero gran cruz de la Orden de la Estrella de Rumania. ( Reino de Rumanía)
Caballero de la Suprema Orden de Cristo. ()
Caballero gran cruz de la Orden del Santo Sepulcro. ()
 Caballero gran cruz de la Orden de Luis. ( Gran Ducado de Hesse-Darmstadt)
Caballero gran cruz con espadas de la Orden del Halcón Blanco. ( Gran Ducado de Sajonia-Weimar-Eisenach)
Caballero gran cruz de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia. (   Ducados ernestinos)
23 de junio de 1897: Caballero de la Orden de la Casa Real de Chakri.  ( Reino de Tailandia)

Ancestros

Notas

Referencias 

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Grandes cruces de la Orden militar de María Teresa
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Esteban de Hungría
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XX
Grandes maestres de la Orden Teutónica
Caballeros de la Orden del Águila Blanca (Rusia)
Caballeros de la Orden de San Alejandro Nevski
Caballeros de primera clase de la Orden de Santa Ana
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros grandes cruces de la Real Orden Victoriana
Caballeros con cadena de la Orden del Águila Negra
Grandes cruces de la Orden de la Torre y de la Espada
Caballeros del collar de la Orden de Carlos III
Caballeros de la Orden de los Serafines
Condecorados con la Gran Cruz de la Orden Militar de Max Joseph
Grandes cordones de la Orden de Leopoldo
Grandes cruces de la Orden Real de la Estrella de Rumania
Caballeros de la Suprema Orden de Cristo
Caballeros grandes cruces de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén
Grandes cruces de la Orden del Halcón Blanco con espadas
Grandes cruces de la Orden de Luis
Caballeros de la Orden de la Casa Real de Chakri
Nacidos en la República Checa
Fallecidos en Merano